La detentrice del titolo era Kim Clijsters, ma non ha partecipato al torneo per un infortunio agli addominali. In finale Samantha Stosur ha battuto Serena Williams per 6-2, 6-3, conquistando il suo primo titolo dello Slam.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Vera Zvonarëva(quarti di finale)
 Marija Šarapova (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Li Na (primo turno)
 Francesca Schiavone (quarto turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Samantha Stosur (campionessa)
 Andrea Petković(quarti di finale)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Peng Shuai (quarto turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Ana Ivanović (quarto turno)

 Anastasija Pavljučenkova(quarti di finale)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Julia Görges (terzo turno)
 Yanina Wickmayer (secondo turno, ritirata)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Sabine Lisicki (quarto turno)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Marija Kirilenko (quarto turno)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Serena Williams (finale)
 Jarmila Gajdošová (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Kaia Kanepi (secondo turno)
<li> María José Martínez Sánchez (primo turno)

Qualificate 

  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (terzo turno)
  Romina Oprandi (secondo turno)
  Réka-Luca Jani (primo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)

  Michaëlla Krajicek (secondo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
  Laura Robson (secondo turno)
  Vitalija D'jačenko (primo turno)
  Chan Yung-jan (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (primo turno)
  Karin Knapp (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

Wildcard 

  Jill Craybas (primo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Casey Dellacqua (primo turno)
  Jamie Hampton (primo turno, ritirata)

  Madison Keys (secondo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

US Open 2011